Naselja u BiH:
Ocrkavlje (Foča, BiH)
Ocrkavlje (Konjic, BiH)